Берегомет — название населённых пунктов.

Украина 
 Берегомет — посёлок городского типа в Вижницком районе Черновицкой области.
 Берегомет — село в Кицманском районе Черновицкой области.